Mellunmäki (Helsinki), een wijk van de Finse hoofdstad Helsinki
 Mellunmäki (metrostation), een station van de metro van Helsinki